Drei Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Stockdale, die dritte nach Admiral James Stockdale:

USS Stockdale (1863), ein Dampfschiff, in Dienst von 1863 bis 1865
USS Stockdale (DE-399), Geleitzerstörer der Edsall-Klasse, in Dienst von 1943 bis 1947
USS Stockdale (DDG-106), Zerstörer der Arleigh-Burke-Klasse, in Dienst seit 2009

Stockdale